Les bombardements de Marseille peuvent faire référence à :

 Bombardement de Marseille (1940) par les chasses allemande et italienne ;
 Bombardement de Marseille (1943) par l'aviation anglaise ;
 Bombardement de Marseille (1944) par l'aviation américaine.